désigne :

Royaume-Uni 
 Shoreham-by-Sea est une ville du Sussex de l'Ouest.
 Shoreham est un village du Kent.

États-Unis 
 Shoreham est un village du Michigan ;
 Shoreham est un village de l'État de New York ;
 Shoreham est une ville du Vermont ;
 New Shoreham est une ville du Rhode Island.